Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский — уступили уже на старте.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Отказ)  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Второй раунд)

<ol start="5">
 Бруно Соарес /  Кевин Ульетт ''(Полуфинал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Второй раунд)
 Максим Мирный /  Энди Рам ''(Второй раунд)
 Марсело Мело /  Андре Са ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009